Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-99 (1917)
 UB-99
 UC-99

Вторая мировая война 
 U-99 (1940)